

Palmarès

Club

Astana: 2010

Astana: 2011

Individuale
Calciatore kazako dell'anno: 1
2012

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale kazaka